Eine Soffitte (ital.) ist 
 Soffitte (Theater), eine Deckenkulisse im Theater
 Soffitte (Architektur), die ornamentierte Unteransicht eines Bogens, einer Hängeplatte, einer Balkendecke etc.
 eine in Felder geteilte oder mit Täfelung gezierte Zimmerdecke
 eine Kurzbezeichnung für Soffittenlampe